Сабиэн Лиляй (, род. 10 февраля 1989, Малик, Корча) — албанский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Тирана). Выступал за национальную сборную Албании.

Четырёхкратный победитель чемпионата и Суперкубка Албании. Обладатель кубка Албании.

Клубная карьера 

В профессиональном футболе Лиляй дебютировал в 2008 году, выступая за команду «Тирана», в которой провёл три сезона, приняв участие в 67 матчах чемпионата. Большую часть времени, проведённого в составе «Тираны», был основным игроком команды. За это время завоевал титул чемпиона Албании, становился обладателем Суперкубка Албании.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба хорватской «Локомотивы», к составу которой присоединился в 2011 году. Сыграл за загребских «локомотивов» следующий сезон своей игровой карьеры, так и не став стабильным игроком основного состава.

Летом 2012 года вернулся на родину, заключив контракт со «Скендербеу». 28 декабря 2015 года он был признан футболистом года в Албании. В феврале 2016 года провёл свой сотый матч за команду из Корчи в национальных чемпионатах.

16 июня 2018 года Лиляй стал игроком «Габалы», подписав годичный контракт с опцией продления с зарплатой 500000 евро в год. 4 июня 2019 года «Габала» подтвердила, что Лиляй покинет клуб по окончании контракта.

Выступления за сборные 
В течение 2009—2010 годов привлекался в состав молодёжной сборной Албании. На молодёжном уровне сыграл в 12 официальных матчах.

7 октября 2011 года дебютировал за национальную сборную Албании в матче против Франции, Албания проиграла со счётом 3:0. На данный момент провёл в форме сборной более десятка матчей.

Достижения 
 «Тирана»
 Чемпион Албании: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Албании (2): 2009, 2011
 Обладатель Кубка Албании: 2010/11

 «Скендербеу»
 Чемпион Албании (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Албании (2): 2013, 2014

Примечания 

Родившиеся в Корче
Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Скендербеу»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Приштина»
Игроки ФК «Динамо» Тирана